Armenia se poate referi la: 

 Armenia, un stat suveran (din 1991) din regiunea Caucaz a Eurasiei. 
 Fosta republică sovietică Republica Sovietică Socialistă Armenească, una din republicile sovietice (1936 - 1991); 
 Fosta Republica Democrată a Armeniei, o republică cu existență scurtă (1918 – 1921);
 Între 1921 și 1936, Armenia alături de Georgia și Azerbaidjan au făcut parte dintr-o republică efemeră multietnică creată de sovietici, Republica Sovietică Federală Socialistă Transcaucaziană; 
 Regiunea istorică a Armeniei Mari divizată în Armenia Vestică și Armenia Estică;
 Armenia de Jos, cunoscută și sub denumirile din latină, "Armenia Minor" sau "Armenia Inferior";
 Fostul Regat Armean al Ciliciei, uneori numit "Armenia de Jos" sau, în latină, "Armenia Minor"
 Înălțimile Armenia sau ''Podișul Armenia", o regiune geografică. 

Armenia se mai poate referi și la: 

 Armenia Township, Pennsylvania; 
 Armenia, Carolina de Sud; 
 Armenia, Wisconsin; 
 Little Armenia, Los Angeles, California; 
 Armenia, Belize, localitate la sud de Belmopan în Districtul Cayo; 
 Armenia, Columbia, capitala departamentului Quindío; 
 Vasul Armenia, un fost vas-spital sovietic care s-a scufundat la 7 noiembrie 1941. Se crede că aproximativ 5.000 de oameni au murit în acea scufundare.